McGregor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 E.A. McGregor
 Richard Crittenden McGregor
 Ronald Leighton McGregor